Мартин Митов е български футболист, който играе за Царско село (София) като защитник.

Биография 
Роден е на 11 април 1996 година. Възпитаник е на Академия Литекс.

На 20 юни 2016 година е представен като първото ново попълнение на Спартак (Плевен).

Външни препратки 
 Сайт на Спартак Плевен
 Профил на играча в Sportal.bg
 Профил на играча в Transfermarkt

Бележки 

Български футболисти
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти от Академия Литекс
Футболисти на Локомотив (Мездра)